Had Kourt är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Sidi-Kacem och regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Had Kourt ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Had Kourt är huvudsakligen platt, men åt nordost är den kuperad. Had Kourt ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Had Kourt. Runt Had Kourt är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Had Kourt består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen